Серге́й Ка́рпов: Карпов, Сергей Викторович (род. 1955) — советский и российский театральный актёр.
 Карпов, Сергей Георгиевич (1864—1909) — начальник Петербургского охранного отделения.
 Карпов, Сергей Иванович (род. 1984) — российский хоккеист.
 Карпов, Сергей Ильич (1914—1979) — конструктор ядерных боеприпасов, лауреат Сталинской премии.
 Карпов, Сергей Николаевич (1959—1997) — советский и российский хоккеист.
 Карпов, Сергей Павлович (род. 1948) — российский историк-медиевист.
 Карпов, Сергей Петрович (1903—1976) — советский микробиолог.
 Карпов, Сергей Поликарпович (1924—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Карпов, Сергей Тимофеевич (1907—1985) — Герой Социалистического Труда.
 Карпов, Сергей Фёдорович (1912—1943) — Герой Советского Союза.